Айдабо́л (, ; ) — крупный казахский род, входящий в состав рода Сүйіндік племени Среднего жуза Аргын и включающий в себя отдельные подроды. Родоначальником рода является Айдабол бий, расселяется род Айдабол преимущественно на территории современной Павлодарской области. В источниках Императорской России род упоминается как Айдабул. Тамга рода, как и у всех аргынов — Көз (; ). Уран рода — Төртуыл.

Представители рода известны по всему Казахстану.

Происхождение 

Род Сүйіндік, согласно шежире, происходит от общего предка аргынов Кодан-тайши.

Как полагают М. К. Жабагин и Ж. М. Сабитов, генетическая близость аргынов к народам Иранского нагорья указывает на значительный общий компонент («субстрат»), который мог быть привнесён в генофонд прото-аргынов миграцией с юго-запада от ираноязычных народов или их потомков. Сходство генофондов аргынов с казахами Алтая и монголами говорит о более позднем генетическом компоненте («суперстрате»), привнесённом в генофонд аргынов миграциями тюркоязычных и монголоязычных народов.

При этом по мнению ряда других авторов, первоначальное ядро аргынов восходило к монгольским племенам. М. Т. Тынышпаев полагал, что Аргыны восходят к нирун-монгольскому племени арикан. Ч. Ч. Валиханов включал Аргынов в число монгольских народов Чагатайской орды. Согласно другой версии, Аргыны являются потомками Аргун-ага, ойратского наместника, служившего в Ильханате Хулагу. Согласно К. Этвуду, аргыны (аргуны) происходят от завоёванных степных народов Монгольского плато, подчинённых монголами и приведённых на запад монгольским завоеванием. По его мнению, аргыны (аргуны) представляли собой онгутский клан.

Генетика 

У рода Сүйіндік встречаются две гаплогруппы: преобладающая G1 (M-285) — 82% и C2 (M-217) — 18%.

Родоначальник 

Родоначальником рода является Айдабол бий (1599—1680). Айдабол родился в 1599 году близ Ташкента от старшей жены () Кулболды батыра (1540—1630) Макпал. Стал бием в возрасте 13 лет. У него было четверо братьев: Кулюк, Тулпар, Акбуура и Щегр. Имел трёх жен, девять сыновей и единственную дочь Акбилек:

 Первая жена
 Жангозы
 Малгозы
 Кенжегозы
 Вторая жена
 Карагозы
 Бозгозы
 Аккозы
 Третья жена
Тайгельтыр
Кожагельды
Косшетер

Все девять сыновей, рождённые от трёх жен Айдабола, были талантливыми акынами, биями и батырами, а дочь его, Акбилек была превосходным костоправом, ткачихой и швеей. Младший сын Кенжекозы, рожденный старшей женой, умер подростком, и его нареченная, Есенбийке, дочь батыра Каратая, осталась вдовой. Согласно левирату () Есенбийке вышла за племянника Кенжекозы, Толыбая.

Айдабол бий пережил ханов Есима (1598—1628), Жанибека (1628—1643), Жангира (1643—1652) и Батыра (1652—1680). В 1680 году он скончался. Его могила расположена в 19 километрах от Ташкента.

Расселение

Современное расселение 
Род Айдабол населяет Баянаул и Павлодарскую область с 1733 года.

Переселение на север 
Известно, что раньше все аргыны, в том числе и род Айдабол, кочевали у Сырдарии, близ Ташкента.

В 1730 году аргыны, спасаясь от джунгарского нашествия (), начали массовую кочёвку. Род Сүйіндік двинулся на север под предводительством батыра Олжабая. Здесь они столкнулись с джунгарами и, в результате трёхлетней борьбы, в 1733 году они вытеснили противника. На освободившихся землях располагались обширные пастбища. Роду Айдабол достались горы Баянаул, Ерейментау, Долба.

Генеалогия рода 

Род Айдабол входит входит в состав рода Сүйіндік племени Среднего жуза Аргын.

 Сверху вниз — от отца к сыну, слева направо — от старшего к младшему
 Неизвестно, была ли Акбилек старшей или младшей в семье, и которой женой рождена
 Курсивом выделены женщины

Подроды 
Род Айдабол был разделен на две волости и 15 подродов.

У Айдабола было девять сыновей, и каждый из них стал родоначальником отдельного рода. Позже и эти роды поделились на подроды.

Айдабольская (Далбинская) волость
 Малғозы
 Байымбет
 Жаманай
 Ораз
 Сарыбатыр
 Толыбай
 Аққозы
 Бозғозы
 Қарағозы
 Бабыр
 Жолдыбай
 Қалит
 Құлнияз
 Қожагелді
 Қосшетер
 Тайгелтір
 Байназар
 Жиентай
 Өмірзақ
 Тентек
 Төлен

Жангозы-Айдабольская волость
 Қосқұлақ
 Төлебай
 Едіге
 Еламан
 Елгелді
 Жолан
 Малгелді
 Лапақ
 Есағасы
 Көсте
 Мамыт
 Сары (спорно)
 Бердігей (спорно)
 Қалыбай
 Қозыбақ
 Тілеу
 Ыстықмұрт (спорно)

Родство подрода Тілеу 
Подрод Тілеу исторически не относится к роду Айдабол. В XVIII веке малая часть рода Младшего жуза Тілеу, населявшая Каркаралинский уезд, двинулась в Петропавловский уезд, желая присоединиться к своим сородичам, кочевавшим под Троицком. На пути им встретился род Айдабол, возглавляемый правнуком Айдабола бием Еляманом. В соответствии с казахским обычаем гостеприимства последние радушно отнеслись к роду Тілеу. Подружившись, два рода породнились между собой, стали сватами и, в результате, стали кочевать вместе. Так, в составе рода Айдабол появилась новая ветвь.

В составе Российской империи

Волости 
В 1830-е годы, в связи с принятием в 1822 году Устава о сибирских киргизах, род Айдабол, как и многие другие роды, был разделен на две волости: Айдабольскую и Жангозы-Айдабольскую. Обе волости относились к Баян-Аульскому округу Павлодарского уезда Семипалатинской области. По состоянию на 1833 год, род насчитывает 2644 кибиток.

Айдабольская (Далбинская) волость (1835—1918) 

Айдабольская волость (; с 1878 года Далби́нская []) славилась полезными ископаемыми. Заявки в Томский горный округ подавал павлодарский купец I гильдии Деров. 10 января 1895 года он застолбил угольное месторождение Кушокы.

Зимние пастбища () волости находились к югу от Баянаула. Зимой большинство кочевало в горах Далба, а меньшая в Жельтауских и Ушкатынских лощинах и окрестных сопках.

Летние пастбища () волости расположены на западе, где род соединяется самым значимым числом юрт в верховьях Шидерты. Отсюда они ходили менять лошадей на товары, к пределам Оренбурга, останавливаясь дольше всего на Атбасарских лугах, возвращались назад пересекая правые притоки Есиля.

За период своего существования (1835—1880) Айдабольская волость сменила 5 волостных управителей.

В 1878 году по очередной реформе волость переименована в Далби́нскую, от названия горы Долба. С 1880 по 1918 год уже Далбинская волость сменила 10 волостных управителей.

В 1918 году Далбинская волость вошла в состав Аккелинской волости.

Жангозы-Айдабольская волость (1833—1874) 

Казахи Жангозы-Айдабольской волости (; также, Джангозу) были известны своим плотничьем и кузнечным мастерством, в конце XIX—начале XX века они занимались строительством домов в Павлодаре для русских.

За период своего существования (1833—1874) Жангозы-Айдабольская волость сменила 5 волостных управителей.

В 1874 году, по очередной реформе Жангозы-Айдабольская волость будет объединена с Ажибай-Канжыгалинской.

Баи 
Баи играли серьезную роль в общественно политической жизни казахского общества. Хотя в советское время их изображали исключительно как эксплуататоров трудового народа, многие баи были настоящей опорой, поддерживая бедных родственников, снабжая скотом пострадавших в джут, давая кров сиротам, открывая школы и мечети и финансируя многие общественно важные мероприятия. Именно по этой причине имена многих из них окружены глубоким уважением в народной памяти.

Наиболее ценными и почитаемыми животными у казахов были лошади. Баями в то время считались люди, в чьем владении находилось не менее тысячи голов. Это количество позволяло собственнику располагать экономическим весом.

В статистике ниже приведены данные по состоянию на 1830 год.

Участие родов Төртуыл в национально-освободительном движении под предводительством Кенесары сказалось на судьбах некоторых баев из этого списка. Многие попали в «опалу» царских властей. В целом за десять лет восстания (1837—1847), поголовье скота в Баянауле уменьшилось втрое. Потребовалось значительное количество времени, чтобы власти округа (волостные управители и бии) смогли увеличить свои стада хотя бы до сопоставимых размеров.

Участие рода в национально-освободительных движениях

В восстании Кенесары 

Казахи рода Айдабол примкнули к восстанию Кенесары в конце 1837 года. Призыв Кенесары к откочёвке из округов, созданных царизмом, поддержали многие казахи. Из Баян-Аульского округа откочевал род Айдабол с бием Шанториным и часть аулов Орманшы-Тортулской волости со старшиной Олжабаем.

Помимо рода Айдабол в антиколониальном восстании Кенесары Касымова участвовали роды Қаржас, Орманшы, Акбура, Тулпар.

В восстании 1916 года 

Казахи рода Айдабол принимали самое активное участие в восстании 1916 года. Главные силы бунтовщиков расположились в урочище Алгабас. Около 5000 вооруженных людей оказали сопротивление казачьим отрядам. В стычке погибло 9 человек. Арестовали и доставили в Омск 44 человека, проживающих в Далбинской и Аккелинской волости.

31 января 1917 года дело прошло через военно-прокурорский надзор. 4 февраля генерал от кавалерии Сухомлинов, командующий войсками Омского военного округа, издал приказ №72, по которому вышеназванные лица предаются Омскому военно-окружному суду.

Представители 
Представители рода Айдабол известны по всему Казахстану и за его пределами.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

КНЭ

Ссылки 
 Казахи-аргыны – потомки единого предка или союз племен?
 Далбинская (Айдабольская) волость Павлодарского уезда.
 Влиятельнейшие ордынцы Баян-Аульского внешнего округа(1830—1868 гг., по материалам Центрального Гос.архива Казахстана-ЦГА РК). Продолжение. Айдабольская волость. 
 Влиятельнейшие ордынцы Баян-Аульского внешнего округа(1830—1868 гг., по материалам Центрального Гос.архива Казахстана-ЦГА РК). Продолжение. Жангозы-Айдабольская волость.
 «Олигархи» Баян-Аульского округа. (По материалам переписи 1830 г.)
 Айдабол на «Родоводе». Дерево предков и потомков.

Аргыны
Казахские племена
Этносы тюрко-монгольского происхождения